Крижний Аркадій Володимирович — Заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Див. також 

 Крижний Врх — поселення в общині Мокроног-Требелно, Словенія.
 Крижний Врх — поселення в общині Словенська Бистриця, Словенія.